Lindar peut désigner :
 Lindar, une localité de Croatie de la municipalité de Pazin, dans la comitat d'Istrie ;
 un col des Alpes, situé à 1187m au sud-est du massif des Bauges;
 l'ancien nom des Teleri dans la mythologie de la Terre du Milieu de l'œuvre de .